Ma puede referirse a:
 媽 o 妈 ( Referencia a una madre en el idioma Mandarín).
 馬 (Chino tradicional) o 马 (Chino simplificado), carácter para escribir "caballo".  
 Ma (del latín Mega annum), unidad de tiempo equivalente a un millón de años.
 ま, carácter silábico de la escritura japonesa.
 Ma, o espacio negativo, un concepto de la estética japonesa.
 El río Ma.
 Ma, diosa local de Comana (Capadocia).
 Nombre alternativo frigio para la diosa Cibeles.
 Ma´, apócope de «mamá».
 Ma, película del 2019.

O a las siguientes personas:

 Ma Gui, general chino de la Dinastía Ming.
 Ma Huan, escritor chino que registró los viajes de Zheng He.
 Yu Chuan Ma, por su abreviatura botánica Ma.
 Jack Ma, empresario Chino.

También ma puede hacer referencia a:
 ma, abreviatura de miria, prefijo del Sistema Internacional de Unidades.
 .ma, dominio de Nivel Superior geográfico (ccTLD) para Marruecos.

Además la abreviatura MA puede referirse a:

 MA, abreviatura de Massachusetts, estado de Estados Unidos.
 Master of Arts, título académico otorgado en las universidades angloparlantes.

Y mA se refiere a:

 El símbolo del miliamperio, unidad de intensidad eléctrica.

Enlaces externos 

Siglas